Рекордные футбольные трансферы в истории чемпионата Украины по годам по номиналу в евро без учёта инфляции.

Самые дорогие покупки в истории Украины 
По данным сайта Transfermarkt на 2023 год.

Самые дорогие продажи в истории Украины

См. также 
 Рекордные трансферы в футболе
 Футбольные трансферы
 Рекордные трансферы в российском футболе

Списки:Футбол на Украине
Спортивные рекорды

Ссылки 
 transfermarkt.com